Osoby o nazwisku Spain:
 Douglas Spain – amerykański aktor
 Francis Spain – amerykański hokeista, olimpijczyk
 James W. Spain – amerykański dyplomata
 Ken Spain – amerykański bejsbolista
 Nancy Spain – angielska dziennikarka
 Robert Hitchcock Spain – amerykański biskup metodystyczny

Muzyka:
 Spain – amerykański zespół muzyczny
 Spain – album Michela Camilo & Tomatito
 Spain – album muzyczny zespołu Between the Trees
 Spain – utwór muzyczny Chicka Corei

Inne:
 Spain Rodriguez (wł. Manuel Rodriguez) – amerykański twórca komiksów
 Spain (poemat) – poemat Wystana Hugh Audena

Zobacz też:
 Port-of-Spain – stolica Trynidadu i Tobago